Артём Столяров (род. 28 сентября 1989, Энгельс, Саратовская область, Россия), более известный как ARTY — российский музыкант и диджей, автор музыки в стиле прогрессив-хаус и транс. За карьеру записал совместные работы с Armin van Buuren, Above & Beyond, BT, Paul van Dyk и многими другими артистами.

Биография 
В возрасте 8 лет мечтал стать профессиональным игроком в футбол, но бабушка настаивала на том, чтобы внук пошёл в престижную музыкальную школу, которую он закончил через 7 лет. В это же время сильно увлёкся видеоиграми и американским телевидением. Помимо этого, познания в английском помогли в процессе самостоятельного освоения секвенсора FL Studio. Во время обучения в СГУ по специальности «прикладная математика и информатика» решил всерьёз заняться электронной музыкой.

В 2009 году выходит первый релиз совместно с Misha Kitone — «Inside Of Me/Flip Flop». Примерно в это же время происходит встреча Столярова с диджеем Александром Поповым. После ARTY выпустил свой первый большой релиз на Enhanced Musiс, а через год подписал контракт с лейблом Anjunabeats, которым руководит британское трио Above & Beyond.

Первые большие выступления ARTY датируются 2010 годом, когда он впервые отыграл перед 5000-й аудиторией на фестивале в Санкт-Петербурге, а также стал участником празднования юбилейного 500-го эпизода радиошоу Армина Ван Бюрена «A State of Trance» в городе Ден Босх, Голландия. Осенью того же года ARTY дебютировал в рейтинге диджеев «DJ Mag Top 100» под номером 78 и был номинирован на звание «Прорыв года» в рейтинге IDMA 2011.

Первая работа ARTY в стиле прогрессив-хаус под названием «Around the World», вышедшая в 2011 году на лейбле Anjunabeats, получила поддержку от таких диджеев, как Axwell, Hardwell, Tiesto, Armin van Buuren и стала одной из самых часто играемых композиций года на EDM фестивалях по всему миру.

В 2011 году на лейбле Anjunabeats вышла совместная работа ARTY и Mat Zo под названием «Rebound». Два года спустя will.i.am и Chris Brown выпустили композицию «Let’s Go», основная тема которой была полностью скопирована с «Rebound» без согласования с лейблом Anjunabeats и артистами. Впоследствии сторонам удалось достичь мирового соглашения.

В 2011 году ARTY поднялся в рейтинге «DJ Mag Top 100» на рекордную 25-ю строчку, обосновавшись между Hardwell и Sebastian Ingrosso В 2012 году Артём занял 28-е место.

ARTY также вёл ежемесячное часовое радиошоу «Together We Are» на волнах интернет-радио Sirius XM Radio.

В 2014 году ARTY стал первым артистом, который подписал контракт с американским лейблом Insomniac Records. 9 октября 2015 года на этом лейбле вышел его дебютный альбом под названием «Glorious», работа над которым длилась 18 месяцев.

За время своей карьеры он выпустил десятки релизов на крупнейших EDM лейблах, от Armada Music и Spinnin’ Records до Interscope Records. На данный момент Артём проживает в Лос-Анджелесе (США) и выступает на танцевальных фестивалях и в клубах по всему миру.

В 2017 году вернулся к деятельности под псевдонимом ALPHA 9, выпустив две композиции на лейблах Armind и Anjunabeats под названиями «The Night Is Ours» и «Only Good Mistake» соответственно. Также Артём впервые выступил под псевдонимом Alpha 9 на одном из самых масштабных EDM-фестивалей мира — Ultra Music Festival в Майами.

В московском клубе VOLTА 7 января 2018 года состоялось дебютное выступление Артема в России под псевдонимом ALPHA 9, которое было организовано TWA Music Agency при содействии с GlobalClubbing. В этом мероприятии его поддерживали семья, друзья и коллеги «по цеху» такие, как Same K, Vigel, Muvy, Lorean, Max Meyer,

Дискография

Синглы

Ремиксы

Ссылки 
 ARTY | Официальный сайт
 ARTY | Группа во «ВКонтакте» 
  ARTY | Страница в «Twitter»
 ARTY | Профиль в «Instagram»
 ARTY | На «Beatport»

Примечания 

Диджеи России
Коллективы и музыканты в стиле транс
Исполнители Interscope Records
Исполнители STMPD RCRDS